Биекенов:
 Биекенов, Кайрат Оразбаевич
 Биекенов, Кенес Умбетжанович